Owuya ist der Familienname folgender Personen:

Mark Owuya (* 1989), schwedischer Eishockeytorwart
Sebastian Owuya (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler